Фоми́н (Фомина́) — русская фамилия, образованная от имени Фома, а также топоним в России. В Списке общерусских фамилий занимает 95-е место.

Носители фамилии

Фомин

А 
 Фомин, Аким Евгеньевич (1914—1976) — советский футболист и тренер.
 
 Фомин, Алексей Юрьевич (род. 1977) — офицер спецназа Внутренних войск МВД РФ, полковник, Герой России.
 Фомин, Анатолий Дмитриевич (1930—2009) — советский генерал-лейтенант.
 
 Фомин, Аркадий Васильевич (род. 1970) — российский политик.
 Фомин, Артём Валерьевич (род. 1988) — российский футболист.

Б

В

Г 
 Фомин, Гавриил Харитонович (1882—1942) — святой Русской православной церкви, мученик.
 Гедеон (Фомин) (в миру Григорий Иванович Фомин; ум. 1812) — архимандрит Богоявленского монастыря города Москвы, ректор Вифанской духовной семинарии.
 Фомин, Геннадий Иванович (1914—1980) — советский дипломат.
 Фомин, Георгий Евгеньевич (1932—2019) — советский и российский конструктор ракетно-космической техники, заместитель генерального конструктора ЦСКБ.
 Фомин, Георгий Михайлович (1919—?) — советский и украинский учёный.
 Фомин, Георгий Семёнович (1905—1990) — советский партийный и государственный деятель.

Д 
 Фомин, Даниил Дмитриевич (род. 1997) — российский футболист.
 Фомин, Демьян Яковлевич (1925—1943) — подпольщик Великой Отечественной войны, участник антифашистской организации «Молодая Гвардия».
 Фомин, Денис Александрович (род. 1996) — российский футболист.

Е 
 
 Фомин, Евстигней Ипатьевич (1761—1800) — русский композитор.
 Фомин, Ефим Моисеевич (1909—1941) — один из руководителей обороны Брестской крепости.

И

К 
 Фомин, Константин Васильевич (1903—1964) — советский футболист, левый защитник.
 Фомин, Константин Евгеньевич (род. 1990) — российский архитектор.

Л 
 Фомин, Леонид Алексеевич (род. 1973) — советский и российский рок-музыкант, композитор.

М 
 Фомин, Максим Юрьевич (род. 1982) — блогер и военный корреспондент, известный под псевдонимом «Владлен Татарский».
 Фомин, Максимилиан (род. 1993) — узбекистанский футболист.

Н 
 Фомин, Никита Петрович (род. 1949) — советский и российский художник, академик РАХ, сын художника П. Т. Фомина.
 
 Фомин, Нил Валерианович (1889—1918) — российский революционер, эсер.

О 
 Фомин, Олег Борисович (род. 1962) — советский, российский актёр и режиссёр кино и телевидения.

П 
 Фомин, Павел Степанович (1818—1885) — российский генерал, участник покорения Кавказа и Крымской войны.
 Фомин, Пахом Кириллович (1905—1978) — советский работник добывающей промышленности, бригадир проходчиков шахты № 2-3 («Чертинская») треста «Кемеровошахтострой», Герой Социалистического Труда.

Р 
 Фомин, Родион Афанасьевич (1902—1954) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Фомин, Руслан Николаевич (род. 1986) — украинский футболист.

С 
 Севастиан (Фомин) (Севастиан Карагандинский, в миру Степан Васильевич Фомин; 1884—1966) — архимандрит Русской Православной Церкви.

Т 
 Фомин, Тимофей Алексеевич (1922—2008) — Герой Социалистического Труда.

Ф 
 
 Фомин, Флор Филиппович (в ряде источников — Репнин; 1788—1855) — российский художник и педагог.

Ю 
 Фомин, Юрий Станиславович (род. 1953) — российский саунд-инженер, конструктор акустических систем («F-Lab»).

Я 
 Фомин, Яков Ефимович (1885—1922) — участник Гражданской войны на Дону в 1918—1922 гг.

Составные фамилии 
 Фомин-Нилов, Денис Валерьевич (род. 1979) — российский историк, специалист в области социально-политической истории XX века и международных отношений, современной истории Скандинавских стран.



Населённые пункты 
 Фомин — деревня в Жиздринском районе Калужской области.
 Фомин — хутор в Боковском районе Ростовской области.
 Фомин — хутор в Заветинском районе Ростовской области.

См. также 
 Сад Ивана Фомина
 Фомин Починок
 Фомина неделя
 Фома
 Фоминка
 Фоменко
 Фомины
 Фоминых
 Фоминки
 Фомино
 Фоминовка
 Фоминская
 Фоминский
 Фоминское
 Фомихинский

Примечания